Carlos Padilla sr. (1910-ca.1962), Filipijns bokser, filmacteur, -regisseur en -producent;
 Carlos Padilla jr. (ca.1934), Filipijns acteur en boksscheidsrechter;
 Carlos Padilla (1944), Filipijns politicus.